Небиеридзе () — грузинская фамилия. Образована от прозвища Небиери (небиери — класс крестьян, который существовал в Грузии с XIII века). Оно, в свою очередь, восходит к аналогичному грузинскому слову, которое в буквальном переводе означает «доброволец».

 Известные носители
 Небиеридзе, Борис Константинович (1942—2008) — советский и украинский кинорежиссёр.
 Небиеридзе, Вахтанг Кахаберович (род. 1999) — российский футболист.
 Небиеридзе, Гарсеван Александрович (род. 1939) — советский борец вольного стиля.
 Небиеридзе, Семён Антонович (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.

Примечания